A Pagan Day  —  третий студийный альбом британской группы Psychic TV, вышедший в 1984 году.

Об альбоме 
Диск представляет собой смешение различных жанров:эмбиента (Pirates (переиздание 1994 года), Cadaques), фолк-рока(Opium, Translucent Carriages,Baby’s Gone Away), инструментального рока (Paris, Iceland, Lost Angeles). Pagan Day можно назвать неким путеводителем по творчеству ранних Psychic TV.

Песни 
Композиция «Cold Steel»  впервые появилась на альбоме Dreams Less Sweet под названием «Orchids».
«Translucent Carriages» является кавер-версией песни американского певца Тома Рэппа из группы Pearls Before Swine

Список композиций 
 Cadaques
 We Kiss
 Opium
 Cold Steel
 Lost Angeles
 Iceland
 Translucent Carriages
 Paris
 Baby’s Gone Away
 Alice
 New Sexuality

Bonus tracks: (добавлены на переиздание 1994 года)
 Farewell
 As Tears Go By
 Unclean (Gen’s mic mix)
 Pirates

Ссылки 
 A Pagan Day на discogs.com

Альбомы 1984 года
Альбомы Psychic TV
Альбомы Cleopatra Records